Лабурдезьер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители:
 Лабурдезьер, Жан Бабу (1511—1569) — французский придворный и военный деятель, великий магистр артиллерии, дед Габриэль д’Эстре.
 Лабурдезьер, Жорж Бабу (1540—1607) — французский придворный и военный деятель, рыцарь орденов короля.
 Лабурдезьер, Филибер Бабу (ок. 1513—1570) — французский прелат и дипломат, известный как кардинал де Лабурдезьер.
 Лабурдезьер, Франсуаза Бабу (ок. 1542—1592) — французская дворянка, одна из самых известных светских куртизанок своего времени, мать Габриэль д’Эстре.